Qin poate fi:

Qin Shi Huangdi, primul împărat  chinez
Dinastia Qin
Mausoleul Qin Shihuangdis